Мередит Давн Сэленджер () — американская актриса.

Биография 
Мередит Сэленджер родилась и выросла в Малибу, Калифорния, США. В детстве ей нравилось выступать перед семьей и друзьями. Когда ей было восемь лет, мама отвела её в актёрский класс и там Мередит нашла своё призвание. Её первой ролью была небольшая роль поющей и танцующей сироты в фильме «Энни» режиссёра Джона Хьюстона.

Сэленджер поступила в Гарвардский университет (1988—1992) и окончила с отличием по специальности психология.

Карьера 
Первой главной ролью Сэленджер была роль в фильме «Путешествие Нэтти Ганн» с Джоном Кьюсаком и Рэйем Уайзом. Фильм также принёс ей премию Молодой актёр за созданный ею образ Нэтти Ганн. После главной роли в четырёх фильмах, в том числе «Одна ночь из жизни Джимми Рирдона», в возрасте восемнадцати лет, она покинула Голливуд для её дальнейшего образования в Гарвардском университете.

Мередит возобновила свою актёрскую карьеру после возвращения в Голливуд. Она появилась в нескольких независимых фильмах, включая «Мой Апокалипсис» и «Sparkle and Charm». Другие главные роли включают «Поцелуй» и «Задумай маленькую мечту».

Сэленджер появилась в эпизоде «Баффи — истребительница вампиров» в 1998 году. Она также записала песню «Flow Through Me» с Koishii & Hush; она также появилась в видео Counting Crows на песню «Hanging Around».

Она снялась в двух эпизодах сериала «Бухта Доусона» в 2002 году как кинокритик Эми Ллойд.

Личная жизнь 
С 4 ноября 2017 года Мередит замужем за комедиантом и актёром Пэттоном Освальтом, с которым она начала встречаться весной того же года.

Фильмография

Интересные факты 
В фильме «Ведьмина гора» Мередит играет женщину Натали Ганн. Эта героиня — полная тезка другой роли Сэленджер — Нэтти Ганн в фильме 1985 года «Путешествие Нэтти Ганн».

Награды и номинации

Награды 
 Молодой актёр
 1986 — Лучшая актриса в драме, за фильм «Путешествие Нэтти Ганн».

Номинации 
 Молодой актёр
 1989 — Лучшая женская роль в фильме, за фильм «Одна ночь из жизни Джимми Рирдона».
 Сатурн
 1990 — Лучшая роль второго плана, за фильм «Поцелуй».

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Молодой актёр»
Выпускники Школы права Университета Пеппердайн
Выпускники Университета Пеппердайна